Pyrocyon (Пирокион — „ватрени пас”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрлог реда Hyaenodonta, који је у периоду раног еоцена настањивао подручје Сјеверне Америке.

Етимологија назива

Опис 
Одрасли примјерци врсте Pyrocyon dioctetus су достизали тежину око 2,62 kg, а код врсте Pyrocyon strenuus тежину од 7,62 до 13,15 kg.

Понашање и палеоекологија 
Врста из рода Pyrocyon су биле мали копнени предатори који је у прошлости Сјеверне Америке настањивали плавне равнице и копнене екосистеме.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Pyrocyon.

Временска распрострањенст рода Pyrocyon унутар реда Hyaenodonta

Види још 
 Класификација сисара
 Hyaenodonta

Референце

Литература 

 W. B. Scott (1892.) "A revision of the North American Creodonta with notes on some genera which have been referred to that group." Proceedings of the Academy of Natural Sciences, Philadelphia 44:291-323
 O. P. Hay (1902.) "Bibliography and Catalogue of the Fossil Vertebrata of North America." Bulletin of the United States Geological Survey 179:1-868
 W. D. Matthew (1909.) "The Carnivora and Insectivora of the Bridger Basin, middle Eocene." Memoirs of the American Museum of Natural History 9:289-567
 W. D. Matthew and W. Granger (1915.) "A revision of the Lower Eocene Wasatch and Wind River faunas." Bulletin of the American Museum of Natural History 34(1):1-103
 T. E. White (1952.) "Preliminary analysis of the vertebrate fossil fauna of the Boysen Reservoir area." Proceedings of the United States National Museum 102(3296):185-207
 D. A. Guthrie (1971.) "The Mammalian Fauna of the Lost Cabin Member, Wind River Formation (lower Eocene) of Wyoming." Annals of Carnegie Museum 43(4):47-113
 A. J. Kihm (1984.) "Early Eocene Mammalian Fauna of the Piceance Creek Basin, Northwestern Colorado." Unpublished Ph.D. Thesis. Boulder: The University of Colorado.
 G. F. Gunnell (1998.) "Creodonta". In C. M. Janis, K. M. Scott, and L. L. Jacobs (eds.), "Evolution of Tertiary Mammals of North America, Volume 1: Terrestrial Carnivores, Ungulates, and Ungulate like Mammals", Cambridge University Press, 703 pages 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Северне Америке